Nicodème est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 

Nicodème est un prénom masculin peu usité en Occident.

Nicodème est aussi un patronyme

Saints des Églises chrétiennes 
 Nicodème (), notable juif, pharisien et membre du Sanhédrin dans le Nouveau Testament, un des premiers disciples de Jésus ; célébré le 3 août.
Son nom sert à désigner quelqu'un de niais, un nigaud.
 Nicodème de Tismana († 1404) ou Nicodim le Pieux pour les Roumains, moine athonite, fondateur de monastères ; célébré le 26 décembre.

Autres personnalités 
 Nicodème  de Jérusalem (°1827 - +1910), patriarche orthodoxe de Jérusalem du  au .
 Nicodème (1929-1978),  métropolite de Leningrad et de Minsk de 1963 à 1978.
 Béatrice Nicodème (née en 1951), auteur de romans policiers, de romans historiques et de littérature de jeunesse.

Personnages de fiction 
 Nicodème, un personnage des pièces de Louis Abel Beffroy de Reigny. 
 L'ours Nicodème, un personnage de dessin animé de Disney.

Références